Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1977 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1978.

Таблица

Матчи

Тур 1
Дефенсор 0-0 Данубио
Насьональ 1-1 Уондерерс
Пеньяроль 2-0 Ливерпуль

Тур 2
Уондерерс 1-0 Дефенсор
Данубио 1-0 Ливерпуль
Пеньяроль 1-0 Насьональ

Тур 3
Дефенсор 0-0 Насьональ
Пеньяроль 1-1 Данубио
Уондерерс 2-1 Ливерпуль

Тур 4
Пеньяроль 2-0 Дефенсор
Данубио 0-0 Уондерерс
Насьональ 2-1 Ливерпуль

Тур 5
Ливерпуль 2-0 Дефенсор
Данубио 2-1 Насьональ
Пеньяроль 3-0 Уондерерс

Матч за 2-ю путёвку
Данубио 1-0 Насьональ

Ссылки
 результаты до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая